In 1997 werd het 23ste voetbalseizoen gespeeld van de Letse Virslīga. De competitie werd gespeeld van 12 april tot 8 november. Skonto werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Letse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1997